Långberget kan asve:
 Långberget, Torsby kommun – ett fritidshusområde i Torsby kommun
 Långberget (berg) – ett berg i Torsby kommun
 Långberget, Vännäs kommun – ett naturreservat i Vännäs kommun
 Långberget, Korsnäs – en ö i Österbotten, Finland
 Långberget, Kristinestad – en ö i Österbotten, Finland